Waldandacht bezeichnet:

eine Andacht oder eine Andachtsstätte in einem Wald, z. B. Pesenbachtal#Waldandacht
Waldandacht (Gedicht), Gedicht von Leberecht Dreves (1816–1870)
Waldandacht (Komposition) ("Frühmorgens wenn die Hähne kräh'n"), Komposition von Franz Abt (1819–1885)  nach dem Gedicht von Leberecht Dreves